Servio Sulpicio Camerino Cornuto – politico e militare romano, console nel 500 a.C.
 Servio Sulpicio Camerino Cornuto – politico e militare romano, console nel 461 a.C.